Die Abkürzung GKI steht für: 
 Geschäftsklimaindex
Gemeinschaftskraftwerk Inn, ein Laufwasserkraftwerk am Inn
 Gipskarton imprägniert, eine Sonderform von Gipskarton
 Gemeinsame Kontrollinstanz, Datenschutz-Behörde der Schengen-Staaten

GKI